El término Rocafort puede referirse a:
 Rocafort, municipio de la provincia de Valencia.
 Rocafort, despoblado de la provincia de Huesca.
 Rocafort, una localidad del municipio de El Pont de Vilumara i Rocafort, en la provincia de Barcelona.
 Rocafort de Queralt, municipio de la provincia de Tarragona.
 Rocafort de Vallbona, localidad de la provincia de Lérida.
 Estación de Rocafort de la línea 1 del Metro de Barcelona.
 Cueva de Rocafort, enterramiento neolítico encontrado en el subsuelo del municipio valenciano de Rocafort.